Gaël Duval (1973-), une personnalité française des logiciels libres, cofondateur de Mandrakesoft, puis fondateur d'Ulteo ;
 Gaël Duval (1971-), un entrepreneur français du secteur de l'Internet, fondateur et P-DG de JeChange.fr et de La French Touch Conference.